Piazza Cavour est le nom d'une place dans plusieurs villes italiennes parmi lesquelles :

  d'Ancône
 Piazza Cavour de Gênes
  de Livourne
 Piazza Cavour de Naples
 Piazza Cavour de Rome
  de Turin
Piazza Cavour de Tarquinia